GEO - komputer
 Geo - dawna marka samochodów